Сен-Совёр () — франко-язычные топонимы и религиозные сооружения, названные в знак почитания Иисуса Христа (Святого Спасителя).

Топонимы

Франция 
 Сен-Совёр () — кантон во французском департаменте Верхняя Сона
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Верхние Альпы.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Верхняя Гаронна.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Вьенна.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Дордонь.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Жиронда.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Изер.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Кот-д’Ор.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Финистер.
 Сен-Совёр () — коммуна во французском департаменте Уаза.

Бельгия 
 Сен-Совёр () — коммуна во Бельгии.

Канада 
 Сен-Совёр () — муниципалитет в канадской провинции Квебеке.

См. также 
 Люс-Сен-Совёр
 Люс-Сен-Совёр (кантон)
 Сен-Совёр-ан-Пюизе
 Сен-Совёр-д’Они
 Сен-Совёр-де-Крюзьер
 Сен-Совёр-Лаланд
 Сен-Совёр-сюр-Тине